Ingeborg de Danemark peut faire référence à :
 Ingeburge de Danemark (1175–1236), reine de France, épouse de Philippe II « Auguste » ;
 Ingeborg de Danemark (1347–1370), épouse du co-duc Henri III de Mecklembourg-Schwerin ;
 Ingeborg de Danemark (vers 1244–1287), épouse du roi Magnus VI de Norvège ;
 Ingeborg de Danemark (1878-1958), fille du roi Frédéric VIII de Danemark et épouse de Carl de Suède.